Якоб Герман:
 Герман, Якоб — германский регбист.
 Герман, Якоб (1678—1733) — швейцарский математик и механик.